Stjepan Vujnović umjetničkog imena Balcano (Osijek, 1993.), hrvatski pjevač.

Životopis 
Rođen je u Osijeku 1993 godine.
Od malena Stjepan je pokazivao veliki interes za glazbom. Bio je pobjednik nekoliko mladih pjevačkih natjecanja još kao dječak.
Godine 2015. izdaje prvu pjesmu, duet s Antom Matkovićem Bekom pod nazivom "Gore Klubovi".

Pjesmu je uradio Kenan Fejzić Ćina, poznati bosanski producent i autor. Samo godinu dana poslje,izdaje nova 2 dueta pod nazivima "Vrela Noć" i "Prada i Cavalli". Vrela Noć, duet je s poznatim crnogorskim pjevačem Sašom Miranovićem, dok je "Prada i Cavalli" duet s poznatim bosanskim glazbenikom DJ KRMKOM. Ove 2 pjesme odredile su put Stjepanove priče jer su obje doživjele veliki uspjeh na muzičkom nebu. Nakon tih dueta, Stjepan je snimio tri singla pod nazivima: Crna Haljina, 224, Samo neka kida.

Stjepan Vujnović Balcano rođeni je Slavonac, rodom iz prelijepog grada Osijeka.
U ožujku 2019. godine službeno otvara svoj vlastiti studio pod imenom "STUDIO BALCANO".
Pjesme ovoga mladog pjevača odišu velikom energijom i unikatnim stilom koji nije karakterističan za Balkan, ali istovremeno s primjesama i elementima istoga.

Vanjske poveznice 
http://www.estrada.ba/2019/04/stjepan-vujnovic-balcano-gradi-svoje-ime-u-estradnim-krugovima-uzor-mi-je-mile-kitic/

Životopisi, Osijek
Hrvatski pjevači